300 км — железнодорожная платформа Северо-западного направления Северной железной дороги на ветке Ярославль — Рыбинск. Расположена в Ярославском районе Ярославской области в лесу, на пересечении железной дороги с лесной просёлочной. К северо-востоку от платформы — деревни Михалёво и Кривандино, к юго-западу — Никоново.

Является остановочным пунктом пригородных поездов северно-западного направления (на Рыбинск). Отсутствует касса для продажи билетов на пригородные поезда.

Железнодорожное сообщение

Примечания 

 

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Ярославский район Ярославской области
Железнодорожные станции и платформы Ярославского района